

Film 

The Finer Things – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan
The Finer Things – cortometraggio fantasy del 2014 diretto da Tom Grey

Musica 
The Finer Things – album di Steve Winwood del 1986
The Finer Things – singolo di Steve Winwood del 1986
The Finer Things – album degli State Champs del 2013